A International LEGO Train Club Organization (ILTCO) é um tipo de federação internacional de LEGO Train Clubs, impulsionada pelo AFOL John Neal.

As eleições para a sua administração são bienais, em anos ímpares. Em 2007 foram eleitos Steve Barile (presidente), Mike Walsh (1o. Secretário) e Larry Pieniazek, James Trobaugh e Robin Werner (Secretários).

A ILTCO destacou-se em 2005 pela participação multi-clubes na convenção anual da NMRA quando do National Train Show, nos Estados Unidos da América, com uma montagem de cerca de 20 metros de comprimento por 15 metros de largura.

Ligações externas
 Página oficial

Lego